Shute ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Shute (1856–1943), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Schriftsteller 
 John Shute († 1563), englischer Maler und Autor
 Nevil Shute (1899–1960), britischer Pilot und Schriftsteller
 Samuel Shute (1662–1742), englischer Offizier und Kolonialgouverneur
 Warwick Shute (1921–1996), englischer Badmintonspieler

Shute steht für folgende geographischen Objekte:
 Shute (Devon), Dorf in Devon, Großbritannien
 Shute Harbour, Ort in Queensland, Australien
 Mount Shute, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Shute House (Begriffsklärung)
 Schut
 Schuth